К 1917 г. в Российской империи было всего 5 родов, получивших разрешение на пользование титулом маркиза в Российской империи. Все они получили титул от иностранных монархов.

Алфавитный список родов маркизов Российской империи 

 Маркизы делли Альбицци
 Маркизы Гонзаго-Мышковские
 Маркизы Кампанари
 Маркизы Паулуччи
 Маркизы де Траверсе

Роды, признанные в Российской Империи в достоинстве маркизов (в порядке признания на 1917 г.)

Фамилии, не получившие разрешение на пользование титулом маркиза в Российской империи 

Некоторые иностранные роды, имевшие титул маркизов, и вступившие в русское подданство, не получили разрешение на ношение этого титула в Российской империи.
 Филипп-Август-Гавриил-Франциск (де Поль) — Антон де Канон, маркиз де Вильи — возведён с нисходящим его потомством, в графское Царства Польского достоинство с именем графа Демблинского.
 Александр-Луи Андро граф де Ланжерон, маркиз де ла Косс (de la Coste) — в России известен как граф А. Ф. Ланжерон.
 В 1846 году после смерти без мужского потомства Франсуа VII 2-го маркиза де Ла Ферте-Богарне (de La Ferté-Beauharnais), обычно называемого просто маркизом де Богарне, главенство в этом ветви перешло к герцогу Максимилиану Лейхтенбергскому, постоянно проживавшему с семьёй в России.

См. также 
 Список княжеских родов России
 Список графских родов Российской империи
 Список баронских родов Российской империи

Примечания

Источники 
 Списки титулованным родам и лицам Российской Империи. Издание Департамента Герольдии Правительствующего Сената. — , 1892. — С. 124 и 293.
 Список Титулованным родам и лицам Российской Империи с 1894 по 1908 год / Сост. А. Бухе. — , 1908. — С. 3.
 Васильевич С. Титулованные роды Российской Империи. Т. 1. — , 1910. — С. 268—269.

Списки дворянских родов России